Сент-Жем — коммуна во Франции, в департаменте Дё-Севр.
 Сент-Жем — коммуна во Франции, в департаменте Жер.
 Сент-Жем — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда.
 Сент-Жем — коммуна во Франции, в департаменте Марна.
 Сент-Жем — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Сент-Жем — коммуна во Франции, в департаменте Тарн.
 Сент-Жем — коммуна во Франции, в департаменте Эндр.